Logan Couture, född 28 mars 1989 i Guelph, Ontario, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för det amerikanska ishockeylaget San Jose Sharks i NHL.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Logan Couture - nhl.com

Födda 1989
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i San Jose Sharks
Män
Levande personer
Spelare i Worcester Sharks
Spelare i Ottawa 67's
Spelare valda i NHL Entry Draft 2007
Lagkaptener i San Jose Sharks
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft